Brachypelma — род пауков семейства Theraphosidae (пауки-птицееды), обитающих в Мексике и Центральной Америке.

Они могут иметь тела до 6 см (2¼ дюйма) длиной с ногами аналогичной или большей длины. Некоторые виды имеют ярко окрашенные ноги, с красными или оранжевыми отметинами и кольцами.

Систематика рода и его видов была предметом значительных дебатов. По состоянию на октябрь 2017 года в роде насчитывалось 18 видов, которые делятся на две группы: «красноногие» птицееды (Brachypelma sensu stricto) и «краснозадые» птицееды (которые могут нуждаться в переводе в другой род). Многие виды пользуются популярностью у любителей птицеедов в качестве домашних животных; причиной же стало их миролюбивость и спокойствие, самки, в частности, долго живут.

Все виды Brachypelma охраняются, и торговля регулируется в соответствии с СИТЕС. Хотя их разводят в неволе, они продолжают экспортироваться в большом количестве. Считается, что члены группы «красноногих» наиболее остро нуждаются в дальнейших усилиях по сохранению.

Несмотря на то, что пауки этого рода отлично разводятся в неволе, и есть в продаже по всему свету, в естественных условиях их осталось очень мало, например пауков вида B. emilia и B. smithi почти нет в естественной среде обитания.

Виды 
По состоянию на июль 2017 года Всемирный каталог пауков принимал виды, перечисленные ниже:
«Красноногие» тарантулы = Brachypelma sensu stricto
  — Мексика
  — Мексика
  — Мексика
  — Мексика
  — Мексика
  — Мексика
  — Мексика
  — Мексика
«Краснозадые» тарантулы
  — Коста-Рика
  — неизвестно
  — США (probably introduced)
  — Мексика
  — Коста-Рика
  — Мексика
  — Гватемала
  — Мексика
  — Мексика, Центральная Америка
  — Мексика

Два вида были перенесены в род Sericopelma:
  → Sericopelma angustum
  → Sericopelma embrithes

В марте 2020 года «краснозадые» тарантулы были выделены в род Tliltocatl. Вид Brachypelma fossorium был переописан в Sandinista lanceolatum в 2019 году.

Примечания 

Пауки-птицееды
Паукообразные Северной Америки
Паукообразные Южной Америки